

Personen 
 António de Andrade (1580-1634), Portugees priester en ontdekkingsreiziger
 Gomez Freire de Andrade, Portugees militair
 Mário de Andrade (1893-1945), Braziliaans schrijver
 Vernon Andrade (1902-1966), Amerikaans jazzbandleider
 Carlos Drummond de Andrade (1902-1987), Braziliaans dichter
 Mário Pinto de Andrade (1928-1990), Angolees dichter en politicus
 Alberto Andrade Carmona (1943-2009), Peruaans politicus en burgemeester van Lima
 Joaquim Adrego Andrade (1969), voormalig Portugees wielrenner
 Jorge Andrade (1978), voormalig Portugees voetballer
 Danilo Gabriel de Andrade (1979), Braziliaans voetballer
 Maxwell Scherrer Cabelino Andrade (1981), beter bekend als Maxwell, Braziliaans voetballer
 Rubén Martínez Andrade (1984), Spaans voetballer
 Darwin Andrade (1991), Colombiaans voetballer
 Victor Andrade (1995), Braziliaans voetballer

Overige 
 Capitão Andrade, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais